Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2010/11 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2010/11 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur drei Mannschaften das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 158 der 224 gemeldeten Spieler ein, von denen 33 keinen Wettkampf verpassten. Der  TJ INBEST Dunajov kam mit zehn eingesetzten Spielern aus, während beim ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice 16 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichste Spieler der Saison waren Ján Markoš (ŠK Slovan Bratislava), Marián Jurčík (TJ Slávia CAISSA Čadca), Marián Kantorík (TJ INBEST Dunajov) und Igor Srvátka (ŠK Trenčín) mit je 8 Punkten aus 11 Partien. Mit Zoltán Varga, David Varga (beide ŠK Dunajská Streda), Martin Machata (ŠK Modra), Vladimír Lakatoš (ŠK Prievidza) und Marek Tauber (ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice) erreichten fünf Spieler 100 %, von diesen spielten Zoltán Varga, David Varga, Machata und Lakatoš je zwei Partien, Tauber eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2010; AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

TJ Slávia CAISSA Čadca

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

TJ INBEST Dunajov

ŠK Prievidza

ŠK Dunajská Streda

ŠK Trenčín

ŠK Slovan Bratislava

ŠKŠ Dubnica

ŠK Modra

MŠK KdV Kežmarok

ŠK Zemplín Michalovce

BŠK Edymax Bardejov

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei c7c5.com (englisch)
 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2010
Schach 2011